Bottleneck  peut signifier :
 bottleneck, un tube souvent de verre ou de métal qu'un guitariste place sur un doigt de la main gauche (pour un droitier), donnant ainsi un son métallique ;
 bottleneck, terme anglais pour goulot d'étranglement, une expression qui désigne la limitation d'un processus due à une étape sous-dimensionnée dans ce processus.
 Bottleneck (K2), un passage vers le sommet du K2.

Voir aussi 
 Bottleneck Peak, un monolithe naturel de 1 952 mètres d'altitude, situé en Utah aux États-Unis